Джонатан Кімбл «Дж. К.» Сіммонс (;  , Детройт, США) — американський актор. Найбільш відомий ролями в фантастичній трилогії Сема Реймі «Людина-павук» та драмі «Одержимість». Серед найвідоміших ролей на телебаченні: доктор Еміль Шкода в серіалі NBC «Закон і порядок», Вернон Шиллінджер у серіалі HBO «В'язниця Оз» та заступник начальника поліції Вілл Поуп у серіалі TNT «Шукачка»; у 2017—2019 рр. виконав головну роль Говарда Сілка в серіалі Starz «По той бік».

Фільмографія

Примітки

Посилання 
 
 
 

Уродженці Детройта
Кіноактори США
Лауреати премії BAFTA
Лауреати премії «Золотий глобус»